

Altro 
LABA – Libera Accademia di belle arti con sede a Brescia
Labà – cognome di lingua italiana

Geografia 
Laba (fiume) – fiume della Russia europea meridionale

Persone 
Kodjo Laba – calciatore togolese
Matías Laba – calciatore argentino